Кратер Флори () —  крупный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны. Название присвоено в честь английского фармаколога Хоуарда Уолтера Флори (1898—1968) и утверждено Международным астрономическим союзом 22 января 2009 г.

Описание кратера 

Кратер Флори граничит с кратером Пири на севере и кратером Бэрд на востоке. На западе от кратера расположены кратер Эрмит и кратер Гор. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 69,1 км, глубина 2,7 км. 

Кратер Флори имеет полигональную форму и значительно разрушен. Вал сглажен, перекрыт множеством небольших и мелких кратеров и местами полностью сравнялся с окружающей местностью. Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров. В центре чаши расположена группа невысоких округлых холмов и два приметных маленьких чашеобразных кратера.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны